У́лица Ле́нина () — улица Луганска, расположенная в Ленинском районе города.

Раньше называлась Петербургская, потом Петроградская.

До 1960 года — торговый центр города.

История 
В XIX веке на улице строились двухэтажные дома.

На первых этажах новопостроенных домов размещались здания: газета «Уездные вести», уездный воинский начальник, магазины, гостиницы, рестораны и так далее.

На Петербургский улице находилось ателье фотографа Льва Матусовского, приехавшего из Воронежской губернии. Его сын Михаил Матусовский потом стал советским поэтом.

Описание 
Улица берёт начало у Станкостроительного завода имени В. Ленина, после чего огибает исторический центр города. Половина улица проходит через частный сектор.

На улице располагаются: Литейно-механический завод, Луганская областная филармония, Птичий рынок, магазины и рестораны, кафе.

Галерея

Примечания 

Улицы Луганска
Ленинский район (Луганск)